Gustac (Lavsa), otok u Kornatskom otočju
 Gustac (Kornat), otok u arhipelagu Koritnjaci u Kornatskom otočju
 Gustac (Žut), otok